

Astronomia
 3712 Kraft – asteroide della fascia principale

Aziende
 Kraft Foods – multinazionale del settore alimentare
 Kraft Heinz – multinazionale del settore alimentare e delle bevande

Cinema e Televisione
 Kraft Television Theatre –  serie televisiva statunitense in 583 episodi
 Kraft Mystery Theater –  serie televisiva statunitense in 40 episodi

Musica
 Kraft – album dei Vreid del 2004
 Love Kraft – settimo album del gruppo musicale gallese Super Furry Animals del 2005

Persone
 Adam Kraft – scultore e architetto tedesco
 Antonín Kraft –  violoncellista e compositore ceco
 Cristiano Kraft di Hohenlohe-Öhringen – principe di Hohenlohe-Öhringen e Duca di Ujest, nonché politico e industriale tedesco
 David Anthony Kraft – fumettista, editore e critico statunitense
 Henry Kraft –  ginnasta e multiplista statunitense
 Hannelore Kraft – politica tedesca
 James Lewis Kraft – inventore e imprenditore canadese e statunitense
 Jean Kraft – mezzosoprano statunitense
 Kurtis Kraft – costruttore americano di auto da corsa
 Luigi Crato (Kraft) di Nassau-Saarbrücken – figlio del conte Gustavo Adolfo di Nassau-Saarbrücken e di Eleonora Clara di Hohenlohe-Neuenstein
 Robert A. Kraft – biblista, ebraista e accademico statunitense
 Sigisbert Kraft – vescovo vetero-cattolico tedesco
 Stefan Kraft – saltatore con gli sci austriaco
 Thomas Kraft – calciatore tedesco
 Virginia Christine Kraft –  attrice statunitense
 Kraft Ernst Wilhelm Nusselt – ingegnere tedesco
 Kraft, Principe di Hohenlohe-Langenburg – figlio maggiore di Goffredo, Principe di Hohenlohe-Langenburg
 Kraft Schepke – ex canottiere tedesco

Altro
 processo Kraft – processo per estrarre chimicamente la cellulosa dal legno
 Disuguaglianza di Kraft-McMillan –  disuguaglianza della teoria dei codici

Pagine correlate
Craft
Krafft
Robert Kraft